Городищенська міська громада — територіальна громада у Черкаській області.
 Городищенська сільська громада — територіальна громада у Волинській області.